Грандо — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грандо, Александр Абрамович (1919—2004) — советский и украинский учёный, специалист в области социальной медицины и организации здравоохранения.
 Грандо, Габриэл (род. 2000) — бразильский футболист.
 Грандо, Евсей Павлович (1890—1938) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Грандо, Луи Жозеф (1761—1832) — французский генерал.